L'Homme à l'Hispano (1926), een film van Julien Duvivier
L'Homme à l'Hispano (1933), een film van Jean Epstein